Little Valley es el nombre de dos localidades estadounidenses en el estado de Nueva York:

  Little Valley (pueblo).
  Little Valley (villa).